Der Begriff Familienbericht steht für:
eine wissenschaftliche Aufarbeitung und Zusammenstellung familienspezifischer Themen und Entwicklungen (der deutsche Familienbericht der Bundesregierung, der österreichische Familienbericht, oder auch regionale Familienberichte von Städten oder Ländern)
ein Bericht über eine bestimmte Familie.